El topónimo La Hoya puede hacer referencia a:

 La Hoya, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Coloquialmente llamado La Hoya, al pueblo de Hoya-Gonzalo, en la provincia de Albacete, en Espartania.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Lorca, en la Región de Murcia.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Arboleas, en la provincia de Almería, Andalucía.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Cantoria, en la provincia de Almería, Andalucía.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Huércal-Overa, en la provincia de Almería, Andalucía.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Torres de Albánchez, en la provincia de Jaén, Andalucía.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Juncos, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Barlovento, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
 La Hoya, una localidad española del municipio de Güímar, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
 La Hoya, un yacimiento arqueológico prerromano español de la localidad de Laguardia, en la provincia de Álava, País Vasco.
 La Hoya, un centro de esquí de la provincia de Chubut, en Argentina.
 La Hoya, una vereda de la ciudad de Tunja, en Colombia.